Lesné bezeichnet Ortsnamen:

 Gemeinde Lesné im slowakischen Okres Michalovce, siehe: Lesné (Slowakei)
 Ortsteil Lesné von Jiřetín pod Jedlovou (Sankt Georgenthal) in Tschechien, siehe: Lesné (Jiřetín pod Jedlovou) (deutsch Innozenzidorf, auch Buschdörfel genannt)

Lesne oder Lesné ist der Familienname folgender Personen:

 François Lesné (1846–1910), französischer Lazarist und Bischof
 François Dominique Lesné (1722–1800), französischer Chirurg
 Gérard Lesne (* 1956), französischer Sänger und Dirigent
 Pierre Lesne (1871–1949), französischer Koleopterologe
 Sylvain Lesné (* 1974), französischer Neurowissenschaftler